Појам Церера може да се односи на:
 Церера (богиња)
 Церера (патуљаста планета)